Nationalliga A 2019-2020, var den 62:e upplagan av Nationalliga A, den högsta serien för damklubblag i volleyboll i Schweiz. Den utspelade sig mellan 12 oktober 2019 och 29 februari 2020. I turneringen deltog tio lag. Ingen vinnare utsågs då serien avbröts på grund av Covid-19-pandemin. Inga lag flyttades upp eller ner efter säsongen. Däremot användes placeringarna i serien då den avbröts för att avgöra vilka lag som fick spela i de europeiska cuperna. Kyra Holt (USA) utsågs till bästa spelare.

Regelverk 
Tävlingen bestod av tio lag som började med seriespel där alla mötte alla både hemma och borta, vilket innebar att varje lag spelade 18 matcher. Efter seriespelet gällde:
 De första åtta laget gick vidare till slutspel, där alla möten avgjordes i bäst av tre matchen medan semifinalerna och finalen spelades i bäst av fem matcher.
 Lagen som förlorade kvartsfinalerna spelade ett cupspel om platserna 5-8, som spelades i bäst av tre möten.
 De två sista lagen i serien spelade ett inbördes möte i bäst av tre matcher. Det vinnande laget får stanna kvar i serien medan det förlorande laget möter vinnaren av  Nationalliga B i en Challenge Match i bäst av fem matcher.

Deltagande lag 
I Nationalliga A 2019-2020 deltog tio lag:

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Vidare till slutspel.
      Vidare till nedflyttningsspel.

Slutspel

Kvartsfinaler

Playout

Slutplaceringar

Individuella utmärkelser

Referenser

Noter

Externa länkar 

Sportåret 2019
Sportåret 2020
 2019-2020
Volleybollsäsongen 2019/2020